

Toponymie

 Palczew est un village de la voïvodie de Mazovie
 Palczew est un village de la voïvodie de Łódź